UK Championship 2021 – piąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2021/2022. Rozgrywany w dniach 23 listopada - 5 grudnia 2021 roku w Barbican Centre w York (Anglia).

Nagrody 

Zwycięzca: 200 000 £
II Miejsce: 80 000 £
Półfinalista: 40 000 £
Ćwierćfinalista: 24 500 £
Runda 4: 17 000 £
Runda 3: 12 000 £
Runda 2: 6 500 £

Najwyższy break turnieju: 15 000 £

Łączna pula nagród: 1 009 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147, 104  Gary Wilson
 142, 115  Fergal O’Brien
 139, 131, 120, 115, 108  Ronnie O’Sullivan
 139  Li Hang
 138, 129, 128, 103  Dominic Dale
 138  Zhang Anda
 136, 129, 107, 106, 100  Thepchaiya Un-Nooh
 136, 118  Ben Woollaston
 135, 133, 130, 117  Anthony McGill
 135  Louis Heathcote
 135  Andy Hicks
 134, 131, 112  John Higgins
 134, 129  Ding Junhui
 134, 101  Allister Carter
 133, 130, 112, 112, 105, 102  Luca Brecel
 132, 131, 109  Graeme Dott
 132, 100  Judd Trump
 131, 128, 121, 119, 103, 100  Noppon Saengkham
 131, 115  David Gilbert
 131  Gerard Greene
 130  Aaron Hill
 130  Ashley Hugill
 129, 102  Ricky Walden
 128  Craig Steadman
 128  Jordan Brown
 128  Matthew Selt
 127, 105, 104, 100  Stephen Maguire
 126, 110  Jack Lisowski
 125  Duane Jones
 124  Neil Robertson

 122, 121, 118, 102, 102  Cao Yupeng
 122, 120, 120, 114, 110, 100  Zhao Xintong
 121, 117, 115, 113, 110, 102  Kyren Wilson
 120  Gao Yang
 120  Ian Burns
 119  John Astley
 118  Yuan Sijun
 115, 109  Wu Yize
 115, 105  Hossein Vafaei
 114, 113  Robbie Williams
 114  Ben Hancorn
 113  Kurt Maflin
 113  Peter Lines
 113  Stuart Carrington
 112, 106  Mark Williams
 111  Joe Perry
 111  Simon Lichtenberg
 110  Fan Zhengyi
 107, 100  Yan Bingtao
 107  Scott Donaldson
 105  Ashley Carty
 105  Sam Craigie
 104  Allan Taylor
 104  David Grace
 103, 103  Barry Hawkins
 103  Martin Gould
 102  Michael White
 101  Lei Peifan
 101  Mark King

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UK Championship 2021 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

UK Championship
2021 w Anglii
York
2021 w snookerze